Порвенир:

 Порвенир — посёлок в Чили на острове Исла-Гранде (архипелаг Огненная Земля).
 Порвенир — город в западной части Уругвая, в департаменте Пайсанду.